

Geografia

Austria 
 Dorfwerfen – frazione di Pfarrwerfen, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Pfarrwerfen – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Werfen – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Werfen Markt – frazione di Werfen, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Werfenweng – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)

Germania 
 Werfen – ex comune ora frazione di Bünde, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Werfen – frazione di Windeck, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Russia 
 Werfen – antico nome tedesco di Višnëvoe, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)